Степное — село в Жайылском районе Чуйской области Киргизии. Административный центр и единственный населённый пункт Степнинского айылного аймака. Код СОАТЕ — 41708 209 848 01 0.

Население 

Этнический состав

Примечания 

Населённые пункты Жайылского района